

Болтик — місто, штат Південна Дакота
 Болтик — селище, штат Огайо
 Болтик — переписна місцевість, штат Коннектикут